Göttingen 05 steht für:

 1. SC Göttingen 05 (1905–2003)
 RSV Göttingen 05 (2005–2012)
 1. SC Göttingen 05 (ab 2012)